Евгений Шведе:
 Шведе, Евгений Евгеньевич (1890—1977) — один из основоположников советской военно-морской географии, педагог, контр-адмирал.
 Шведе, Евгений Леопольдович (1859—1893) — морской офицер, автор учебных пособий и статей по электрическому и минному делу.